

Palmarès

Competizioni nazionali 

Saint Julià: 2018
FC Santa Coloma: 2019

Collegamenti esterni